« Canadien » peut désigner :

 d'un point de vue civique, un citoyen du Canada ;
 d'un point de vue ethnique, un Canadien (français, anglais, allemand, etc.) ;
 le Canadien, une race chevaline.

« Le Canadien » peut désigner :

 un journal canadien publié au  : Le Canadien ;
 un train de voyageurs transcontinental canadien assurant une liaison Toronto - Vancouver : Le Canadien.

Voir aussi 
 Deux compagnies de chemin de fer canadiennes :
 Canadien National
 Canadien Pacifique
 L'équipe de hockey sur glace : Canadiens de Montréal